Comala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Comala, Colima, 
 Comala (kommun), Colima, 
 Comala, Tlanchinol, 
 Comala, Huazalingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar